Schindler:
 11572 Schindler - um asteróide

Sobrenome 
 Alma (Maria) Schindler (1879 - 1964) - a famosa ‘femme fatale’
 Oskar Schindler (1908 — 1974) - um empresário alemão que salvou 1.200 judeus do Holocausto, durante a II Guerra Mundial
 Emilie Schindler (1907 - 2001) - mulher de Oskar Schindler
 A Lista de Schindler - um filme sobre Oskar Schindler, dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes derivados de profissões